Најбољи Светски фудбалер је награда коју додељује ФИФА сваке године фудбалерима и фудбалеркама, на основу гласова селектора и капитена националних тимова. Систем гласања је такав да сваки тренер гласа три пута (првопласираном даје 5 гласова, другопласираном 3 гласа и трећепласираном 1 глас). Победник је фудбалер са највише гласова.

Награда је почела да се додељује 1991. године. Најчешћи освајачи ове престижне награде су Бразилци који играју у Европи који су били најбољи 8 од 17 пута. На другом месту су Французи са 3 награде.

Најмлађи освајач ове награде је Роналдо, који ју је освојио са само 20 година 1996. године. Поново је осваја 1997. и 2002. Роналдо и Роналдињо су једини који су награду освајали две године заредом. А Роналдо и Зинедин Зидан су једини који су је освајали три пута. Најстарији освајач је Фабио Канаваро који је био најбољи 2006. у 33-ој години.

Године 2010, награда је спојена са Златном лоптом, коју додељује Франс фудбал, у ФИФА Златну лопту, која се додељивала до 2015. године, док је од 2016 ФИФА поново покренула своју индивидуалну награду — Најбољи ФИФА фудбалер.

Награда је критикована зато што су у центру пажње углавном играчи из УЕФА Лиге Шампиона и потпуно игноришу играче из других конфедерација (више се гледа УЕФА Лига Шампиона него Јужноамерички Куп Либертадорес иако је Јужна Америка дала више Светских клупских првака него Европа).

Номинациони и изборни процес 

Због критика на основу којих су бирани најбољи фудбалери, 2004. ФИФА пре гласања објављује листу од 35 фудбалера за које ће моћи да гласају селектори националних тимова, и по први пут капитени националних селекција.

Још једна замерка у избору најбољег светског фудбалера је то што међу номинованим нема ниједног фудбалера који игра изван Европе. Хуан Роман Рикелме је једини номиновани играч који је играо за неевропски тим у току године, у првој половини 2007. је играо на позајмици у Боки Јуниорс из Виљареала.

Такође се препоручује да се на играче из најбољих неевропских лига (као што су Бразилска, Аргентинска или Мексичка лига) убудуће обрати већа пажња. Иако су Бразилски клубови освојили прва три Светска Клупска Првенства ниједан играч из ових клубова није чак ни номинован за освајање награде.

Селекциони процес је такође критикован због доминације Шпанских и Италијанских клубова (они су освојили 73% места). До 2007. награде су освајали клубови из ове две лиге. Овде је укључен пример из 2007. године, када се Лионел Меси пласирао испред Кристијана Роналдо, иако је постигао мање голова, имао мање асистенција и био повређен скоро три месеца. Тијери Анри који је био други 2004, статистички је био бољи од победника Роналдиња, и имао је запажену улогу у сезони у којој је Арсенал био непоражен.

Још једна критика је то што је значај Светског првенства и Лиге Шампиона превелик. На Пример, Давор Шукер који је био најбољи стрелац Светског Првенства 1998. имао је готово непримећену клупску сезону. Роналдо који је био најбољи 2002. је одиграо свега неколико утакмица за Интер уочи Светског првенства 2002., на коме је остварио импресиван наступ

Списак победника 

 Године 2010, награда је сједињена са Златном лоптом, у ФИФА Златну лопту, док је од 2016. године, ФИФА покренула награду Најбољи ФИФА фудбалер.

Поредак играча по освојеним местима

Победници по земљама

Победници по клубовима

Женски добитници

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт 

 
Фудбалер године